Liebermann von Sonnenberg ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Liebermann von Sonnenberg (1885–1941), deutscher Kriminalpolizist
 Max Liebermann von Sonnenberg (1848–1911), deutscher Offizier und Politiker (DSP, DSRP), MdR